Hermann Marwede ist der Name folgender Personen:

* Hermann Marwede (Kaufmann) (1878–1959), deutscher Kaufmann

Hermann Marwede bezeichnet:
 Hermann Marwede (Schiff), einen deutschen Seenotkreuzer